Elizabeth Sayers e John Fitzgerald erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 2–6, 7–5, 6–4 contro Manuela Maleeva e Tom Gullikson.

Teste di serie
Le prime 6 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Wendy Turnbull /  John Lloyd (terzo turno)
 Elizabeth Sayers /  John Fitzgerald (finale)
 Kathy Jordan /  Steve Denton (quarti di finale)
 Barbara Potter /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Sharon Walsh /  Tony Giammalva (primo turno)
 Bonnie Gadusek /  Kim Warwick (primo turno)
 Andrea Temesvári /  Heinz Günthardt (terzo turno)
 Candy Reynolds /  Michael Fancutt (quarti di finale)

 Betsy Nagelsen /  Butch Walts (terzo turno) 
 Elise Burgin /  Scott Davis (quarti di finale) 
 Paula Smith /  Mel Purcell (quarti di finale) 
 Mary Lou Daniels /  Robert Seguso (terzo turno) 
 Manuela Maleeva /  Tom Gullikson (campioni) 
 Rosalyn Fairbank /  Colin Dowdeswell (semifinali) 
n/a 
 Catherine Tanvier /  Brad Drewett (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

US Open 1984